Lindåsasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lindåsasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (68,1 ha)
Lindåsasjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (15,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn